Хамри може бити:

 Хамри (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Хамри (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република